Dessaint est un patronyme porté notamment par :

 Alexis Dessaint (1847-1890), avocat et homme politique fédéral et municipal du Québec ;
 Ernest Dessaint (1869-1950), homme politique français ;
 Michel Dessaint (1935-), homme politique français ;
 Pascal Dessaint (1964-), écrivain français ;
 Philippe Dessaint, journaliste français de télévision ;
 William Dessaint (1930-2013), anthropologue, ethnologue et linguiste franco-américain ;
 Jean-Christophe Dessaint, réalisateur, chef d'animation, storyboardeur, directeur artistique et scénariste français.

Homonymie de patronyme